Gndasar Lerrnagagat' (armeniska: Gndasar Lerrnagagat’) är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gndasar Lerrnagagat' är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gndasar Lerrnagagat' är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Gndasar Lerrnagagat'. Runt Gndasar Lerrnagagat' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Aghavnadzor,  kilometer sydost om Gndasar Lerrnagagat'. 

Trakten runt Gndasar Lerrnagagat' består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Armenien
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre